Па́мятник Влади́миру Вели́кому — монументы в разных городах:

 Памятник Владимиру Великому — в Астрахани. 
 Памятник Владимиру Великому — в Батайске.
 Памятник Владимиру Великому — в Белгороде (скульптор В. М. Клыков, архитектор В. Перцев, 1998).
 Памятник Владимиру Великому — в Донецке. 
 Памятник Владимиру Великому — в Киеве (скульптор П. К. Клодт, архитектор А. А Тон, барельефы В. И. Демут-Малиновского, 1853).
 Памятник Владимиру Великому — в Кривом Роге.
 Памятник Владимиру Великому — в Лондоне (скульптор Лео Мол, 1988).
 Памятник Владимиру Великому — в Гданьске (скульптор Геннадий Ершов, 2015).
 Памятник Владимиру Великому — в Москве (скульптор С. А. Щербаков, 2016).
 Памятник Владимиру Великому — в Новочебоксарске.
 Памятник Владимиру Великому — в Новосибирске.
 Памятник Владимиру Великому — в Самаре.
 Памятник Владимиру Великому — в Севастополе (скульптор В. М. Клыков, 1994).
 Памятник Владимиру Великому — в Смоленске (скульптор В. Гращенков, 2015).
 Памятник Владимиру Великому — в Ставрополе.